Stati Uniti d'America
 Westhampton – comune della contea di Hampshire, Massachusetts
 Westhampton – census-designated place della contea di Suffolk, New York